Carvajal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Carvajal, Mexiko, Chihuahua, Buenaventura,

Personer 
 Bernardino López de Carvajal (1456–1523), spansk kardinal
 Dani Carvajal (född 1992), spansk fotbollsspelare
 Danny Carvajal (född 1989), costaricansk fotbollsspelare
 David Carvajal (född 1978), spansk handbollsspelare
 Francisco S. Carvajal (1870–1932), mexikansk jurist och politiker
 José de Carvajal y Lancaster (1698–1754), spansk statsman
 Juan Carvajal (omkring 1400–1469), spansk kardinal och påvlig diplomat
 Luis de Carvajal y de la Cueva (1539–1591), spansk-portugisisk äventyrare, slavhandlare och guvernör
 Luisa de Carvajal y Mendoza (1566–1614), spansk missionär och mystiker
 Tomás José González-Carvajal (1753–1834), spansk poet och statsman

Robotskapade Mexikoförgreningar